Steam ( für „Dampf“) steht für:
 Steam, Online-Vertriebsplattform der Valve Corporation
 Steam (Band), US-Band
 Steam (Archie-Shepp-Album), Album von Archie Shepp (1976)
 Steam (East-17-Album), Album von East 17 (1994)
 Steam (Lied), Lied von Peter Gabriel (1992)
 Steam (Ty-Herndon-Album), Album von Ty Herndon (1999)
 STEAM-Fächer, zusammenfassende Bezeichnung von Unterrichtsfächern aus den Bereichen Science, Technology, Engineering, Arts und Mathematics.

Steam als Teil von Firmierungen:
 Alena Steam Products Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 American Steam Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 American Steam Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Anderson Steam Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Brooks Steam Motors, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Bryan Steam Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Clarkson & Capel Steam Car Syndicate, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Cooper Steam Digger, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Curran Steam Automobile Company of America, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Davis Steam Motors, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Edward S. Clark Steam Automobiles, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Milne Steamer, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Pawtucket Steamboat Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Peerless Long-Distance Steam Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Steam Automotive Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Steam Mill Works, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Steam Vehicle Company of America, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 SteamOS
 Atlanta Steam
 Steam Link
 Steam Awards
 Steam Noir
 Steam Tank
 Stiehm